Phiri bezeichnet:

 einen Clan bzw. Unterstamm in Malawi, siehe Chewa
 Phiri (Soweto), Township in Soweto, Johannesburg, Südafrika
 Ha Phiri (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Phiri ist der Familienname folgender Personen:
 Ackson Phiri (* 1978), sambischer Fußballspieler
 Alfred Phiri (* 1974), südafrikanischer Fußballspieler
 Benjamin Phiri (* 1959), sambischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Ndola
 Bobang Phiri (* 1968), südafrikanischer Sprinter
 Danny Phiri (* 1989), simbabwischer Fußballspieler
 David Phiri (1937–2012), sambischer Manager im Bergbau- und Bankenbereich
 Davies Phiri (* 1976), sambischer Fußballspieler
 Dube Phiri (* 1983), sambischer Fußballspieler
 Edwin Phiri (* 1983), sambischer Fußballspieler
 Gabriel Msipu Phiri (* 1964), sambischer Geistlicher, Weihbischof in Chipata
 Gerald Phiri (* 1988), sambischer Leichtathlet
 Gerald Phiri junior (* 1993), malawischer Fußballspieler
 Innocent Phiri, malawischer Fußballspieler
 James Phiri (1968–2001), sambischer Fußballtorhüter
 Karabo Phiri (* 1995), botswanischer Fußballspieler
 Keegan Phiri, sambischer Fußballspieler
 Kinnah Phiri (* 1954), malawischer Fußballspieler und -trainer
 Lawrence Phiri (* 1987), sambischer Fußballspieler
 Lebogang Phiri (* 1994), südafrikanischer Fußballspieler
 Lire Phiri, lesothischer Fußballspieler
 Lottie Phiri (* 1988), sambischer Fußballspieler
 Manson Phiri (* 1969), malawischer Fußballspieler
 Moses Phiri (* 1993), sambischer Fußballspieler
 Mwila Phiri (* 1994), sambischer Fußballspieler
 Patrick Phiri (* 1956), sambischer Fußballspieler und -trainer
 Ray Phiri (1947–2017), südafrikanischer Fusion- und Mbaqangamusiker
 Salulani Phiri (* 1994), sambischer Fußballspieler
 Sileni Phiri, sambischer Fußballspieler
 Uladi Phiri, eswatinischer Fußballspieler
 Vast Phiri (* 1996), sambische Fußballspielerin
 Victor Phiri (* 1979), malawischer Fußballspieler
 Vincent Phiri (* 1984), botswanischer Fußballspieler
 Virginia Phiri (* 1954), simbabwische Autorin